Gyeongsang (prowincja)
 Gyeongsang (góry)
 Gyeongsang Południowy
 Gyeongsang Północny
 Gyeongsan